Košumberk bzw. Koschumberg bezeichnet

 Košumberk,  Ortsteil der Stadt Luže, Okres Chrudim, Tschechien
 die dortige Ruine der Burg Košumberk
 Košumberk (376 m n.m.), Burgberg der Burg Košumberk
 das böhmische Adelsgeschlecht der Slavata von Chlum und Koschumberg